Le nom Steve Williams est porté par les personnes suivantes :
 Steve Williams (1953-), un athlète américain 
 Steve Williams (1956-), un batteur de jazz américain 
 Steve Williams (1959-), un joueur de rugby à XV australien 
 Steve Williams (1960-2009), un catcheur américain 
 Steve Williams (1970-), un joueur de rugby à XV international gallois 
 Steve Williams (1976-), un rameur anglais 
 Stevie Williams (1979-), un skateur américain 
 Steve Williams (1973-), un cycliste australien 
 Steve Williams (-), un footballeur anglais ayant joué pour le Arsenal FC  
 Steve "Spaz" Williams (-), un animateur et créateur d'effets spéciaux canadien

Voir aussi